Гати́ще () — село, Гатищенский сельский совет, Волчанский район, Харьковская область, Украина.

Является административным центром Гатищенского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Бугроватка, Огурцово и Прилипка.

Географическое положение 
Село Гатище находится на левом берегу реки Северский Донец в месте впадения в неё реки Волчья, выше по течению реки Волчья в 2-х км находится г. Волчанск, на противоположном берегу реки Северский Донец расположено село Огурцово, рядом с селом проходит железная дорога, ближайшие станции платформа Огурцово и Волчанск, вокруг села большие лесные массивы (сосна, дуб) с большим количеством пионерских лагерей и домов отдыха.

В 2-х км проходит граница с Россией.

Происхождение названия 
Название села происходит от слова «гать». Местность была болотистая и для того чтобы проехать в поле, делали «гати», то есть гатили дорогу.

История 
 1625 — дата основания.
 1749 — основано как хутор на землях графа Гендрикова.

С 1780 года — в составе Волчанского уезда Харьковской губернии.

В 1929 — крестьяне объединились в артель имени Харьковского горсовета.

В ходе Великой Отечественной войны в 1941—1943 гг. селение находилось под немецкой оккупацией.

 1950 — это хозяйство объединилось в артель имени Чкалова с одноимённым колхозом.
 1953 — образовался колхоз «Красное знамя».
 1995 — село частично газифицировано.
 1990 — сделана дорога с твердым покрытием.

После провозглашения независимости Украины здесь был оборудован автомобильный таможенный пост «Чугуновка» Харьковской таможни, который находится в зоне ответственности Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления ГПСУ.

Население по переписи 2001 года составляло .

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.
 Коммунальное предприятие «Волчанские очистные сооружения».
 «ДОНЕЦ», сельхозпредприятие.

Объекты социальной сферы 
 Гатищенская общеобразовательная школа І-ІІ ст.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 217 воинов.
 Поселения эпохи неолита раннесредневекового времени, эпохи бронзы, черняховской, роменской и салтовской культуры.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Волчанского района